KDS é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Comitê de Segurança do Estado (Bulgária), antiga polícia secreta e política da Bulgária;
 Karate Do Shotokai, estilo da escola de caratê Shotokai;
 Kleines Deutsches Sprachdiplom, exame do Instituto Goethe

Desambiguações de siglas